Ladislav Dluhoš (ur. 6 października 1965 w Čeladnej) – czechosłowacki i czeski skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata, olimpijczyk (1988), medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 1980 brał udział w międzynarodowych zawodach we Frenštácie, w których zajął 72. miejsce (wśród 79 zawodników) po skokach na 71,5 i 75 m. Rok później zajął 50. miejsce. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił w marcu 1982 w Szczyrbskim Jeziorze. W swoich dwóch pierwszych konkursach zajmował 56. i 74. miejsce.

Pierwsze punkty PŚ zdobył w styczniu 1984 w Harrachovie, w którym po skokach na 113,5 i 102 m zajął czwarte miejsce. Wystartował również na igrzyskach olimpijskich w Sarajewie w 1984. Zajął tam dwunaste miejsce na skoczni K112. W Sarajewie nie rozegrano jednak konkursu drużynowego, w związku z tym po igrzyskach rozegrano nieoficjalne mistrzostwa świata w Engelbergu tylko w zawodach drużynowych. Reprezentacja Czechosłowacji zdobyła brązowy medal.

8 lutego 1985 w Sapporo zajął drugie miejsce w zawodach PŚ, a wynik ten powtórzył rok później na tej samej skoczni. Były to jego najlepsze wyniki w zawodach tej rangi. W marcu 1985 zajął piąte miejsce w mistrzostwach świata w lotach (Planica). Rok później w Tauplitz zajął najlepsze w swojej karierze czwarte miejsce.

W 1988 na igrzyskach w Calgary był 4. w konkursie drużynowym, a w 1989 na mistrzostwach świata w Lahti zdobył drugi w karierze brązowy medal w konkursie drużynowym.

W 1990 na mistrzostwach świata w lotach był 6. Również w 1990 uplasował się na 2. pozycji w Turnieju Czeskim, a także został brązowym medalistą mistrzostw Czech.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
  Sapporo – 9 lutego 1985 (2. miejsce)
  Engelberg – 17 lutego 1985 (3. miejsce)
  Liberec – 12 stycznia 1986 (3. miejsce)
  Sapporo – 25 stycznia 1986 (2. miejsce)
  Harrachov – 15-01-1989 (3. miejsce)
  Harrachov – 12-01-1990 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czechosłowaccy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1984
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989
Urodzeni w 1965